Карл Август:

 Карл Август (1704—1763) — князь Вальдек-Пирмонта и Командующий голландской армии в ходе войны за австрийское наследство.
 Карл-Август (1768—1810) − урожденный принц Дании, кронпринц Швеции.
 
 Карл Август Христиан Мекленбург-Шверинский (1782—1833) — герцог, российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-лейтенант